De Taça de Portugal 2021-22was de 82ste editie van de Taça de Portugal een voetbaltoernooi voor clubteams uit Portugal. Het toernooi begon op 9 september 2021 met de wedstrijden in de 1e ronde en eindigde  met de finale op 22 mei 2022. SC Braga is de titelhouder.

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Bekervoetbal 2021/22
Portugese voetbalbeker